Esistono due cantoni francesi con questo nome:

 Cantone di Sainte-Suzanne – Mayenne
 Cantone di Sainte-Suzanne – Riunione